Тейа (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Барселоны